Mario Tennis è una serie videoludica tennistica interna a quella di Mario.

Storia 
La serie Mario Tennis ebbe origine nel 1995. Da lì in poi, molti capitoli furono sviluppati sia per console portatili, sia per console casalinghe. Mario's Tennis fu il primo di questa serie, che fu sviluppato da Nintendo R&D3, e questa fu l'ultima volta che svilupparono un gioco di Tennis su Mario. Tuttavia, non ebbe un grande successo, dato che la console su cui era stato originariamente distribuito era il Virtual Boy. Da lì in poi, i videogiochi della saga furono sviluppati da Camelot. Mario Tennis per il Game Boy Color fu il primo della serie ad introdurre una Modalità Storia RPG al posto del torneo.

Titoli della serie 
La serie conta 9 giochi, di cui 5 su console portatili e 4 su console casalinghe.

Inoltre in Mario Sports Superstars, tra i cinque sport disponibili vi è il tennis, che ha lo stesso gameplay di Mario Tennis: Ultra Smash.

Mario's Tennis - Virtual Boy - 1995
Mario Tennis - Nintendo 64 - 2000
Mario Tennis (Game Boy Color) - Game Boy Color - 2000
Mario Power Tennis - GameCube - 2004
Mario Power Tennis - Game Boy Advance - 2005
New Play Control! Mario Power Tennis - Wii - 2009
Mario Tennis Open - Nintendo 3DS - 2012
Mario Tennis: Ultra Smash - Wii U - 2015
Mario Tennis Aces - Nintendo Switch - 2018

Personaggi
Questi sono tutti i personaggi che sono apparsi e che sono stati giocabili almeno una volta, escludendo i personaggi "umani" che si trovavano nella modalità gioco di ruolo.

Collegamenti esterni